La Prva hrvatska nogometna liga 1998-1999, conosciuta anche come 1. HNL 1998-1999, è stata l'ottava edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 9 agosto 1998 e il 26 maggio 1999, e conclusa con la vittoria del Croazia Zagabria, al suo quinto titolo (nono in totale).

Capocannoniere del torneo fu Joško Popović (HNK Šibenik), con 21 reti.

L'ultima giornata del campionato fu funestata dalle polemiche riguardo alla rete annullata all'88º minuto al giocatore del  Admir Hasančić per un fuorigioco inesistente da parte dell'arbitro Alojzije Šupraha (su segnalazione del guardalinee Zoran Krečak) facendo così infuriare uno Stadio Cantrida stracolmo (22000 spettatori). Il titolo andò così, per il quarto anno consecutivo, al  che festeggiò in uno Stadio Maksimir semivuoto (2000 spettatori). Forti i sospetti - certezze per i Fiumani - che i vertici della federazione abbiano cercato di far vincere i capitolini: "Pobijedio je najkatoličkiji klub u državi" (Ha vinto il club più cattolico del paese) fu il commento ricorrente in seguito all'esclamazione di Franjo Tuđman "Dio c'è!". Tre anni dopo, nel 2002, verranno scoperti i documenti che riveleranno che Tuđman (nel frattempo deceduto) ed i servizi segreti avevano fatto pressioni sulla terna arbitrale e pagato  marchi tedeschi al  (avversario del Rijeka all'ultima giornata di campionato) oltre che una promessa di favori arbitrali nella finale di coppa di Croazia che si sarebbe disputata pochi giorni dopo.

Formula 
La formula era uguale a quella della stagione precedente: le 12 squadre disputarono una prima fase con un girone di andata e ritorno per un totale di 22 partite.

Venne successivamente giocato un girone di play-off con le prime sei per determinare la vincente e le qualificate alle coppe e un girone di play-out con le rimanenti sei al termine del quale le ultime due classificate vennero retrocesse in 2.HNL.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono sei: le prime due alla UEFA Champions League 1999-2000, la terza e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 1999-2000 e due ulteriori squadre alla Coppa Intertoto 1999.

Squadre 

Il  ha disputato le ultime 8 partite interne allo Športsko-rekreativni centar Stanko Vlainić-Dida di Slavonski Brod.

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Seconda fase 
 Le squadre si portano in dote la metà dei punti conquistati nella prima fase arrotondati per eccesso.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 1999-2000.
      Ammessa alla UEFA Champions League 1999-2000.
      Ammessa alla Coppa UEFA 1999-2000.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 1999.
      Retrocessa in 2. HNL 1999-2000.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Velimir Zajec

 Tomislav Butina
 Dražen Ladić
 Ivan Turina
 Vladimir Vasilj
 Mario Cvitanović
 Jasmin Hurić
 Goran Jurić
 Tomislav Rukavina
 Goce Sedloski
 Mario Tokić
 Stjepan Tomas
 Branko Banović
 Igor Bišćan
 Joško Jeličić
 Krunoslav Jurčić
 Damir Krznar
 Mihael Mikić
 Edin Mujčin
 Robert Prosinečki
 Nermin Šabić
 Daniel Šarić
 Danijel Štefulj
 Domagoj Abramović
 Mario Bazina
 Ardian Kozniku
 Gražvydas Mikulėnas
 Kazuyoshi Miura
 Josip Šimić
 Tomo Šokota

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1998-1999
Treća Liga 1998-1999
Hrvatski nogometni kup 1998-1999

Collegamenti esterni 
Stagione 1998-1999 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Prva hrvatska nogometna liga